Henryk Cieszkowski (pisarz) (1808-1873)
 Henryk Cieszkowski (malarz) (1835-1895)